Les poches de résistance allemandes sur le littoral ouest-européen, parfois dénommées poches de l'Atlantique, constituent des secteurs défensifs côtiers appelés  en allemand (pluriel de ) ou forteresses. Elles ont été mises en place par Hitler le  et les dernières poches ont été libérées entre le  et le , à la suite de la capitulation allemande des  et .

Elles ont été au nombre de quatorze :
 deux sur le littoral des Pays-Bas : IJmuiden et Hoek van Holland ;
 six sur le littoral français de la Manche et de la mer du Nord : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo ;
 une constituée des îles Anglo-Normandes dans la Manche ;
 cinq sur la côte atlantique : Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et l'ensemble constitué par Royan et la pointe de Grave.

Après la libération de Brest le  et compte tenu du nombre important de morts (quatre mille), les forces alliées décident de se limiter à faire le siège des poches non libérées de l'Atlantique ainsi que celui de la poche de Dunkerque, plutôt que de les attaquer. Ainsi, à l'exception de la libération de la poche de Royan entre les 16 et  et de celle de l'île d'Oléron entre les  et , opérations assurées par les forces françaises au prix de plusieurs centaines de morts, la reddition de ces autres poches s'est faite sans combat à la suite de la capitulation allemande du .

Histoire de la création des poches

Directive du 19 janvier 1944 

Face à la dégradation de la situation sur le front de l'Est et à la menace d'un débarquement anglo-américain sur le front de l'Ouest, Hitler prenait, au début de l'année 1944, des mesures destinées à décourager les Alliés de lancer leur opération d'envergure en bloquant tous les grands ports de la côte de l'Europe de l'Ouest.

Directive du 17 août 1944

Directive du 4 septembre 1944

Description des différentes poches

Les poches libérées avant octobre 1944

Cherbourg 

La poche est libérée après une bataille qui dure du  au .

Saint-Malo 

La poche de Saint-Malo est libérée le , après 11 jours de combats provoquant la destruction de la vieille ville. La garnison allemande de Cézembre, une île au large de la cité malouine, ne se rendra que le  après 3 semaines d'intenses bombardements.

Brest 

La poche est libérée après une bataille qui dure du  au .

Le Havre 

La poche est libérée après une bataille qui dure du 10 au .

Boulogne-sur-Mer 
La poche est libérée après une bataille qui dure du 17 au .

Calais 
La poche de Calais est libérée le .

Une poche libérée en avril 1945 : Royan et Pointe de Grave

Les poches libérées en mai 1945 
Plusieurs poches allemandes résistent jusqu'à la capitulation du Troisième Reich en mai 1945.

Dunkerque

Lorient

Saint-Nazaire

La Rochelle

Îles anglo-normandes

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Mur de l'Atlantique

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
Histoire des îles Anglo-Normandes pendant la Seconde Guerre mondiale